«Джек и бобовый стебель» () — кинофильм.

Сюжет 

Сюжет фильма схож с сюжетом одной из сказок. В дом к мальчику Джеку и его матери попадает ящик с бобами. Джек сажает боб дома в горшочек, и из боба вырастает огромный бобовый стебель. Наверху стебля живёт семья великанов. Мальчик отправляется в гости к ним вместе со своим школьным соперником.

В ролях 
 Дж. Д. Дэниэлс — Джек Тэйлор
 Эми Сток-Пойнтон — Ребекка Тэйлор, мама Джека
 Патрик Ренна — Дэнни
 Ричард Молл — Ричард Лич
 Ричард Пол — мэр Сесил Боггс
 Кэти Мак Оли — жена гиганта
 Дэвид Нотон — господин Ладд

Ссылки 
 

Семейные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы США в жанре фэнтези